Первая Федеральная Лига Югославии 1975/1976 () — 47-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1975/1976
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1975 году
Спорт в Югославии в 1976 году